Sekolah est :
 Sekolah, dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, un dieu fictif appartenant au décor de campagne des Royaumes oubliés;
 Sekolah, un mot indonésien signifiant "école";